Une année sabbatique est :

 Dans l'antique Israël, c'était une année de repos pour la terre plutôt que pour les hommes. On parle alors de  ou , une année sabbatique définie par la Torah pour l'agriculture. Tous les sept ans, les agriculteurs juifs doivent observer une année de jachère. La rémission sabbatique concernait aussi les dettes et les créances. En situation de faillite personnelle, le débiteur insolvable pouvait finir esclave de son créancier. La rémission de la dette s'appliquait la septième année.

 Un congé de plusieurs mois accordé par une entreprise à un salarié ; c'est particulièrement une tradition universitaire, qui consiste pour une université à inviter pour quelques mois un professeur étranger et à le rémunérer (l'enseignant est temporairement en congé de son établissement d'origine) ; la charge de cours de l'invité est faible ou très allégée, ce qui lui permet de découvrir d'autres traditions universitaires tout en se consacrant à ses recherches. Ce sens actuel vient des États-Unis où, à partir de la fin du , les universités accordèrent à leurs professeurs une année de congés tous les sept ans. Une  qui leur permettait de mener à bien un projet de recherche en étant déchargés de leur enseignement.
 C'est aussi un congé pris par des étudiants après de longs examens.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Chabbat